Трес — разновидность гитары, распространённая на Кубе и в Пуэрто-Рико. Может также выступать как имя собственное:
 Трес — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.

См. также